Breno Gonçalves Lopes (1990) – calciatore brasiliano 
 Breno Henrique Vasconcelos Lopes (1996) – calciatore brasiliano